Stukaliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Stukalowka/Стукаловка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Stukaliwka (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Stukaliwka (Bilopillja)